Plaatsnamen:
 Nieuwenhove (Oost-Vlaanderen), een deelgemeente van Geraardsbergen
 Nieuwenhove (West-Vlaanderen), een gehucht in Waregem
 Nieuwenhove, een woonwijk in Oostkamp
 een alternatieve naam voor de voormalige gemeente Nieuwenhoorn

Kastelen:
 Kasteel Nieuwenhove (Brugge), een kasteel in Sint-Kruis, deelgemeente van Brugge
 Kasteel Nieuwenhove (Sint-Pieters-Leeuw), een kasteel in Vlaams Brabant
 Kasteel van Nieuwenhoven (Sint-Truiden), een kasteel in Belgisch Limburg
 't Nieuwenhove, hoeve met losse bestanddelen in de Vlaamse gemeente Zuienkerke
 Neerhof Goet van Nieuwenhove, onroerend goed in de West-Vlaamse gemeente Oostrozebeke

Natuurgebieden:
 Bos Nieuwenhove, een gebied in het zuiden van Oost-Vlaanderen
 Provinciaal Domein Nieuwenhoven, een gebied in Belgisch Limburg

Personen:
 Van Nieuwenhove, een adellijke familie uit Brugge en het Brugse Vrije
 Armand Limnander de Nieuwenhove (1814-1892), Belgisch componist
 Christiane Van Nieuwenhoven (1945), Belgisch politicus
 Ernest Van Nieuwenhove (1880-1968), Belgisch componist
 Ferdinand Van Nieuwenhove (1871-1929), Belgisch volksvertegenwoordiger
 Henri van Nieuwenhoven (1876-1962), Nederlands componist
 Jan van Nieuwenhove zoon van Michiel (ca. 1450-1488), edelman en raadgever van Maximiliaan van Oostenrijk in Brugge
 Jan van Nieuwenhove zoon van Nicolaas (geb. 1449), burgemeester van Brugge
 Jan van Nieuwenhove (17e eeuw), burgemeester van Brugge
 Jeltje van Nieuwenhoven (1943), Nederlands politicus
 Willem van Nieuwenhoven (1879-1973), Nederlands kunstenaar
 Willem van Nieuwenhoven jr. (1913-1989), Nederlands kunstenaar